Le Veau d'Aveyron & du Ségala est une marque commerciale déposée enregistrée comme Indication géographique protégée concernant de la viande de veau et de jeune bovin issue de l'industrie agroalimentaire alimentée par des élevages bovins du Ségala, une zone géologique au sud-ouest du département français de l'Aveyron et du nord-est de celui du Tarn. Cette marque est également enregistrée comme Label Rouge.

Historique des pratiques agricoles du pays 

Le Ségala, région géologique charnière entre les départements du Tarn et de l'Aveyron, comporte un sol siliceux acide peu propice à la culture du blé. Le seigle le remplaçait pour la nourriture, donnant son nom à la région. La faible productivité des cultures avait encouragé les paysans locaux à élever du bétail, exportant vers les plaines fertiles des bœufs de travail. La généralisation du chaulage des sols grâce à la baisse du coût du transport ferroviaire permet un développement spectaculaire de la région qui devient une des plus riches en quelques décennies.

La filière LVAS, sa marque et son cahier des charges 
La marque Le Veau d'Aveyron & du Ségala est propriété d'une association interprofessionnelle, l'IRVA, qui réunit exploitants agricoles, transformateurs/distributeurs agroalimentaires (abatteurs, bouchers industriels et artisans) et grande distribution. Cette filière a son cahier des charges enregistré via 2 signes officiels (Label rouge et Indication géographique protégée). Les exploitations agricoles, les sociétés de transformation agroalimentaires, les commerces de distribution sont contrôlés par une société certificatrice tiers.

Le territoire concerné 
La délimitation de la zone, dans le cahier des charges, comprend les trois quarts des départements du Tarn et de l'Aveyron, le tiers oriental du Lot, l'extrémité est du Tarn-et-Garonne et le sud du Cantal.

Élevage et commercialisation en vif 
Les races bovines utilisées dans les fermes sont majoritairement des limousines et blondes d'Aquitaine, mais des croisements entre races allaitantes et races bouchères sont possibles.

Les vêlages se déroulent en stabulation libre dans des étables paillées de la zone IGP. Les veaux sont élevés au lait de leur mère et complémentés à volonté en foin et céréales. Ils reçoivent dès le plus jeune âge une ration quotidienne d'un mélange de céréales (blé, orge, seigle...). Le cahier des charges étant souple sur la question OGM, seul l'ensilage de maïs est interdit. Les mères sont élevées à l'étable l'hiver et au pâturage les autres saisons. Elles sont ramenées dans les bâtiments chaque jour pour la tétée qui a lieu deux fois par jour.

Transformation et commercialisation de la viande en gros 

Les bovins sont abattus entre six et dix mois et transformés par les 11 abatteurs-transformateurs de la filière; les plus importants étant le Groupe Bigard suivi de Arcadie Sud-Ouest (Lur Berri). Les veaux et jeunes bovins produits permettent d'obtenir un poids de carcasse de 170 à ; les carcasses des veaux étant estampillés sous la lettre V et les jeunes bovins sous la lettre Z. Ces transformateurs catégorisent leur fabrications comme « première » (« piécées » commercialisées à la coupe chez le boucher ou surgelées cher Picard Surgelés) ou « deuxième » (saucisse, blanquette, etc).

Dérogation à la filière LVAS pour l'usage commercial de l'appellation « viande de veau » 
Depuis 2007, l'appellation « viande de veau » est protégée pour son emploi commercial au sein de l'Union européenne. Toutes les filières bovines se doivent de respecter la réglementation. Normalement, cette appellation ne peut concerner que des viandes issues de bêtes de 8 mois au maximum. Exceptionnellement et depuis cette époque, la Commission européenne accorde à la filière Le Veau d'Aveyron & du Ségala une dérogation à cette obligation pour des viandes issues de bêtes parfois plus âgées; la raison en est que la Commission avait légiféré après que la marque de la filière incluant le terme « veau » fut déposée. Cependant, en 2018, cette dérogation devrait tomber et cette filière cherche à trouver une parade. À ce propos, le président de l'association IRVA a déclaré .

Commercialisation de la viande au détail

Consommation 
Cette viande est de couleur rosée typique. À la cuisson, elle est tendre et ne perd pas de volume, ni d'eau. Les abats, comme le foie, sont également concernés par le Label Rouge.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Viande de veau
 Groupe Bigard
 Picard Surgelés

Liens externes 
 
 
 

Marque de viande en France
Le Veau d'Aveyron & du Ségala
Industrie agro-alimentaire en France